Сутерла́ндия куста́рниковая () — вечнозелёный кустарник; вид рода Сутерландия семейства Бобовые. Ареал — Южная Африка.

Ботаническое описание 

Стебли тонкие прямые.

Листья перистые, ворсистые, серо-зелёные, 6—10 см длиной. Каждый лист состоит из 13—21 продолговатых, линейно-эллиптических листочков в густом белом опушении со средней жилкой.

Кисти 8 см длиной с горошковидными, ярко-красными цветками 2,5—5 см длиной.

Плоды — коробочки, надутые, почти шарообразные, зелёно-жёлтые или красновато-розовые, 5 см длиной.

Хозяйственное значение и применение 
Сутерландию кустарниковую в связи с её многообразными целебными свойствами называют африканским женьшенем. В традиционной народной медицине в Африке это растение издавна использовалось в борьбе против рака. Африканцы называют его канкербос (Kankerbos, искажённое английское «cancer bush», что переводится как «раковый куст»).

Экстракт этого растения эффективно снижает уровень сахара в крови, что может быть использовано при лечении сахарного диабета.

Примечания 

Мотыльковые
Флора Южной Африки
Лекарственные растения